Baró de Quadras és un títol concedit el 1900 per la reina-regent d'Espanya Maria Cristina d'Àustria a l'industrial i cavaller de l'orde del Sant Sepulcre, Manuel de Quadras i Feliu (1860-1927), fill de l'empresari osonenc Josep Quadras i Prim, en memòria d'una antiga senyoria de la seva casa que datava de 1378.

El primer baró de Quadras, Manuel de Quadras i Feliu, va encarregar a Josep Puig i Cadafalch la construcció d'un palau-castell a Massanes en 1900 i el Palau del Baró de Quadras a Barcelona en 1902, d'estil modernista, al número 373 de l'avinguda Diagonal (Barcelona). L'edifici va ser adquirit per l'Ajuntament de Barcelona i va albergar la seu del Museu de la Música i de la Casa Àsia. Des de 2013 allotja l'Institut Ramon Llull.

Barons de Quadras 
 Manuel de Quadras i Feliu (1900-1927)
 Casat amb Joana Anna Veiret i Xipell. El succeí, en 1927, el seu fill:
 Josep de Quadras i Veiret (1927-1966)
 Casat amb Maria del Pilar de Camps i de Casanova. El succeí, en 1966, la seva filla:
 Maria Joana de Quadras i de Camps 	(1966-)
 Casada amb Joan de Querol i de Muller, comte de Rius († 21-9-2008).

Referències

Enllaços externs 
 Repertori de títols nobiliaris de Catalunya 

Quadras